La Organización Mundial de la Salud conmemora el 17 de noviembre el Día Mundial del Niño Prematuro.

Día Mundial del Niño Prematuro 2022

Temas del Día Mundial del Niño Prematuro

Véase también 

 Niño prematuro

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio Oficial del Día Mundial del Niño Prematuro
 Portal español sobre los bebés prematuros

Celebraciones del día
Día Internacional
Festividades laicas
Organización Mundial de la Salud